Rockport kan syfta på

 Rockport, Indiana – en ort i USA
 Rockport, Kentucky – en ort i USA
 Rockport, Massachusetts – en ort i USA
 Rockport, Texas – en ort i USA
 Rockport (skomärke)